Ments meg!, amerikai televíziós sorozat
Ments meg!, Tabáni István albuma